Esistono due comuni francesi con questo nome

Saint-Vrain – Essonne
Saint-Vrain – Marna